Галанін (), жіноча форма Галаніна () — російське прізвище. Відомі носії:
 Галанін Іван Васильович — радянський генерал і державний діяч

 Андрєєва-Галаніна Євгенія Цезарівна — радянська гігєністка